Се́верная может означать:

Населённые пункты 
 Северная — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Северная — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Северная — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Северная — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Северная — деревня в составе города Лысьва Пермского края, упразднена в 2009 г.
 Северная — деревня в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области.
 Северная — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.

Реки 
 Северная (приток Камы)
 Северная (приток Муны) — в Сибири.
 Северная (приток Нижней Терси) — в Кемеровской области.
 Северная (приток Нижней Тунгуски) — в Красноярском крае.
 Северная (приток Паркачихи) — в Удмуртии.
 Северная (приток Пизьмы) — в Пермском крае.
 Северная (верхний приток Пизи) — в Пермском крае.
 Северная (нижний приток Пизи) — в Пермском крае.
 Северная (приток Сосновки) — в Кемеровской области.
 Северная (приток Томи) — в деревне Яр Томской области.
 Северная (приток Хальмерью) — в Ненецком автономном округе.
 Северная (приток Хвойки) — в Кировской области.
 Северная (река, впадает в Берингово море) — на Камчатке.
 Северная (Скирвит) — рукав Немана.
 Северная — правый приток Южной Рассохи.
 Северная (приток Утки) — в Свердловской области.

Другое 
 
 Северная — область в Буркина Фасо.
 Северная (птицефабрика) — тайско-российское предприятие компании Charoen Pokphand Foods, крупнейшая птицефабрика на Северо-Западе России.
 Северная — станция Московской железной дороги на линии Маклец — Бобрик-Донской.
 Северная железная дорога — филиал РЖД, объединяющий железный дороги на севере и северо-востоке Европейской части России.
 Северная — гора, входящая в Абаканский хребет.
 
 Северная — рабочее название площади Братьев Стругацких в Санкт-Петербурге.
 «Северная» — гостиница в Петрозаводске.

См. также 
 
 
 Северная дорога
 Северная площадь (Санкт-Петербург)
 
 
 
  — предприятия энергетики.